Leddihn ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph von Leddihn (1830–1903), österreichischer General
 Erik von Kuehnelt-Leddihn (1909–1999), österreichischer katholischer Publizist

Siehe auch:
 Leddin